Die BRD Năstase Țiriac Trophy 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. September 2011 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011. In derselben Woche wurden in Metz die Moselle Open gespielt, die genau wie die BRD Năstase Țiriac Trophy zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat Juan Ignacio Chela zur Titelverteidigung an, schied jedoch im Halbfinale gegen Pablo Andújar aus, gegen den er ein Jahr zuvor noch im Finale triumphiert hatte. Andújar verlor das Finale gegen Florian Mayer, der damit in Bukarest seinen ersten Karrieresieg feierte.
Chela hatte im Vorjahr zusammen mit Łukasz Kubot auch den Doppeltitel gewonnen, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht an. Das Finale gewannen Daniele Bracciali und Potito Starace knapp in drei Sätzen gegen Julian Knowle und David Marrero. Dies war ihr zweiter gemeinsamer ATP-Titel und für beide der fünfte ATP-Doppeltitel in ihrer Karriere. Bracciali hatte im Jahr 2011 schon zwei weitere Titel gewonnen.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 371.200 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 420.200 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. September 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 172 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 183 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Bukarest